Партитура — многозначный термин.

 Партитура в музыке — нотная запись многоголосного музыкального произведения.
 Партитура в спектакле — в системе Станиславского — совокупность линий поведения действующих лиц спектакля.